Las siglas SLS pueden hacer referencia a:

Transbordador SLS, un prototipo de lanzadera espacial de la NASA.
SLS, siglas del Partido Popular Esloveno.
Mercedes SLS, un modelo de automóvil.
Cadillac SLS, un modelo de automóvil.
SLS Linux, una de las primeras distribuciones del sistema operativo Linux.
laurilsulfato sódico, un compuesto químico.